Danielsen, någon gång skrivet Danielssen, är ett norskt och danskt efternamn. Det kan avse;

 Anders Danielsen Lie (född 1979), norsk skådespelare, musiker och läkare
 André Danielsen (född 1985), norsk fotbollsspelare
 Daniel Cornelius Danielssen (1815–1894), norsk läkare och museichef
 Egil Danielsen (1933–2019), norsk spjutkastare
 Eric Danielsen (1920–2008), dansk journalist, tTV-man och författare
 Jan Werner Danielsen (1976–2006), norsk pop- och rocksångare
 John Danielsen (född 1939), dansk fotbollsspelare
 Kristin Danielsen, norsk orienterare
 Niels Pauli Danielsen (född 1938)), färöisk präst och politiker
 Nils Danielsen (1889–1978), svensk industriman och bruksdisponent
 Thorbjørn Danielsen (1909–1992), norsk skulptör

Danska efternamn
Norska efternamn